Регистрационный номер социального страхования (, ΑΜΚΑ) — это регистрационный номер, присваиваемый граждан и резидентам Греции. 

АМКА была введена статьей 64 закона 2084/1992. С 2009 года она установлена в качестве обязательного рабочего и страхового идентификационного номера для всех граждан страны.

Ее структура разбита следующим образом:
 Первые шесть цифр представляют дату рождения застрахованного (хотя это правило не всегда соблюдается).
 Следующие четыре цифры обозначают порядковый номер в Национальном реестре в пределах той же даты рождения. У мужчин этот порядковый номер нечетный, у женщин — четный.
 Последняя цифра — это контрольный символ, который формируется по алгоритму Луна.

АМКА ранее можно было получить в Центре обслуживания граждан (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, ΚΕΠ), в настоящее время она выдается в центрах Единого фонда социального страхования (Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΦΚΑ).

Право на АМКА имеют следующие категории граждан:
 Граждане Греции, проживающие в стране, либо намеревающиеся жить в ней
 Иностранцы с удостоверением личности иностранца, постоянно проживающие в стране
 Граждане ЕС, проживающие в стране и не работающие, а также члены их семей
 Студенты из стран ЕС, при наличии работы

См. также 
 Номер социального страхования (США)

Примечания

Ссылки 
 Подтверждающие документы, необходимые для получения AMKA

Социальное страхование в Греции
Уникальные идентификаторы